Виндхаг ():

 Виндхаг-бай-Перг
 Виндхаг-бай-Фрайштадт